A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi 50 km-es gyaloglás versenyszámát augusztus 22-én rendezték.

A kvalifikáció során az A-szint 4:00:00 másodperc, míg a B-szint 4:07:00 másodperc volt.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a férfi 50 km-es gyaloglásban:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény

Források 

F50000